Марковский сельский округ

Кировская область 

 Марковский сельский округ Немского района (до 2011 года)

Марий Эл 

 Марковский сельский округ Оршанского района

Рязанская область 

 Марковский сельский округ Рыбновского района (до 2015 года)

Смоленская область 

 Марковский сельский округ Ярцевского района (упразднён)

Ярославская область 

 Марковский сельский округ Большесельского района